The Best of Me oder Best of Me steht für:

 The Best of Me (Roman), Roman von Nicholas Sparks (2011)
 The Best of Me – Mein Weg zu dir, US-amerikanischer Film von Michael Hoffman (2014)

Musikalben:
 The Best of Me (Bryan-Adams-Album) von Bryan Adams (1999), siehe Bryan Adams/Diskografie
 The Best of Me (Yolanda-Adams-Album) von Yolanda Adams (2007) 
 Best of Me (Daniel-Powter-Album) von Daniel Powter (2010)

Lieder:
 The Best of Me von Bryan Adams (1999)
 The Best of Me von David Foster (1983)
 The Best of Me von Mýa (2000)

 Best of Me von Chrisette Michele (2007)
 Best of Me von Daniel Powter (2008)